Grandemange et Grandemenge, également orthographiés dans les siècles passés Grand Demenge et Grand Demange (aujourd'hui disparus), Granddemange (aujourd'hui très rare), Granddemenge, Grandmange et Grandmenge (aujourd'hui disparus), sont des patronymes français très présents dans l'est de la France, principalement en Lorraine où ils sont nés à la fin du Moyen Âge.

Étymologie 
Grandemange est une des très nombreuses variantes lorraines (voir l'article  qui en répertorie 167) du patronyme Demenge, qui était à l'origine un prénom très courant en Lorraine, en particulier dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle au  et qui s'est répandu dans tout l'est de la France.

Étymologie de Demenge et Demange
Le prénom Demenge provient de Dominicus (« qui appartient au Seigneur » au sens chrétien), dérivé de dominus (« le Seigneur »). Dominicus a donné Dominique. Demenge est donc une variante lorraine du prénom Dominique, celui-ci ayant été popularisé par saint Dominique (Dominique de Guzmán ou Domingo Núñez de Guzmán en espagnol, 1170-1221), fondateur de l'ordre des dominicains, également appelé Ordre des Prêcheurs ou Ordre des Frères Prêcheurs. Le prénom et le patronyme Demenge ont, dans certaines branches familiales, muté en Demange, qui a fini par s'imposer par rapport à Demenge.

Similitudes entre Demenge et Domingo (mot espagnol)
Demenge et Demange sont également à rapprocher, par leur sens étymologique et par leur construction en d-m-g, du mot espagnol domingo qui signifie « dimanche » (jour du Seigneur, jour du maître, de dominus, « le maître », de domus, « la maison »). On peut également le rapprocher du prénom et patronyme , notamment porté par le chanteur d'opéra espagnol Placido Domingo, ainsi que du patronyme  dont la terminaison en ez indique la filiation : Domínguez, fils de Domingo, comme Fernández était le fils de Fernando. Le prénom Domingo, comme Demenge, est équivalent à Dominique. Selon Marie-Thérèse Morlet, il existe d'ailleurs une variante francisée de Domingo : Dominge, patronyme du sud de la France.

Le prénom Demenge est également à rapprocher par son étymologie au toponyme hispanique  ( en français), île des Antilles devenue République Dominicaine, nom donné par les colons espagnols en référence, là aussi, à Saint Dominique de Guzmán, fondateur de l'ordre des moines Dominicains.

Personnalités 
Noblesse de Meurthe-et-Moselle (Grandemange d'Anderny)
 Joseph Grandemange (né Erard Joseph Granddemange le  à Heillecourt et mort le ), maître d'école à Burthecourt, amodiateur et receveur du Prieuré de Varangéville, prévôt et Maître de la prévôté de Saint-Nicolas-de-Port, avocat, maire de Saint-Nicolas-de-Port, conseiller au Parlement de Metz de 1706 à 1708, anobli à Lunéville le  par lettres de Léopold Ier de Lorraine ;
 Nicolas-François Grandemange (né le  à Varangéville et mort le ), fils du précédent, colonel d'infanterie, Seigneur d'Anderny et de Vatimont, conseiller à la cour souveraine de Lorraine, chevalier, conseiller d’État ordinaire du Roi ;
 François Antoine de Grandemange d'Anderny (né le  à Nancy et mort à Port Louis sur l'Île Maurice le ), fils du précédent, Baron d'Anderny, Chevalier de Grande Mange et de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Lieutenant Colonel d'Infanterie, Capitaine de Canonier de La légion de l'Îsle de France, colon à Flacq (Île Maurice) ; 

Artisans menuisiers et industriel de Remiremont et Senones
La branche suivante montre l'ensemble de la généalogie d'une famille de 7 générations issue de bourgeois de Remiremont au début du , qui se prolonge à Senones à partir de 1716 environ. Toute cette lignée travaillait dans la menuiserie, l'ébénisterie, la sculpture, la dorure pour finir dans l'industrie mécanique :
 Mathias Grand Demenge (ca 1615-), Maistre menuisier, bourgeois de Remiremont ;
 Jean Romary Grandemange (ou Jean Romaric ou Jean Romaricq (ca 1640-, fils du précédent), Maistre menuisier, Honorable Bourgeois de Remiremont, chastollier de l'église paroissiale de Remiremont, doyen de Remiremont, militaire en réforme (sous-lieutenant) ;
 Adrian Granddemenge (1638-1716, frère de Jean Romary et fils de Mathias), Maistre sculpteur, bourgeois de Remiremont ;
 (Pierre Joseph Granddemange, fils d'Adrian)
 (Pierre Joseph Granddemange)
 Pierre Joseph Granddemange (né le  à Senones dans le département des Vosges et mort le  dans la même ville (arrière petit-fils d'Adrian Granddemenge), prévot à Senones et Maître sculpteur-doreur de Senones, qui construisit notamment en 1769 l'autel Sainte Barbe et du Bon Bernard de l'église Saint-Nicolas de La Croix-aux-Mines dans le département des Vosges ; 
 Nicolas Félix Granddemange (né le  et mort le ), maître menuisier
 Félix Pierre Joseph Granddemange (né le  à Senones et mort le  à Senones, ébéniste et huissier ;
 Félix Joseph Camille Granddemange, connu comme Camille Granddemange (1843-1906, fils du précédent), né à Senones dans le département des Vosges, un ingénieur et industriel vosgien, constructeur mécanicien à Paris, spécialisé en chaudronnerie, machines à vapeur, locomotives, dépurateurs d'eau et tapis élévateurs de marchandises.

Autres personnalités
 Hyacinthe-Hippolyte Grandemange (né à Gorhey le -?), chapelain à Gorhey puis vicaire à Saint-Amé. Arrêté et emprisonné par les révolutionnaires anticléricaux en 1794, il bénéficie cependant de bienveillance de leur part jusqu'à 1795 en lui permettant d'exercer quelque ministère religieux dans la région lorraine. Mais il est ensuite condamné à la déportation en 1797 avec douze autres prêtres vosgiens. Le , la frégate La Décade l'emporte de Rochefort, avec  déportés, dont  religieux, à Cayenne en Guyane où il arrive le . Il partage le sort des moins favorisés à Konanama puis à Sinnamari. Cependant, contrairement à d'autres prêtres vosgiens qui finirent leur vie en Guyane, il est libéré en 1800 et rentre en France en 1802 sur le brick L'Alerte ;

 L'Abbé Anatole Grandemange, (1834-1891) né à Malaucourt-sur-Seille et mort à Nancy, un vicaire à Église Saint-Pierre de Nancy et vicaire adjoint à la cathédrale de Nancy, directeur des Apprentis, aumônier de la Maison Pénitentiaire près de Maxéville, professeur l'histoire à la Malgrange, aumônier de la Maison de Secours de Nancy. Il est aussi l'auteur de la Notice biographique d'Elisabeth de Ranfaing (-), une religieuse qui fonda la Maison du refuge de Nancy ; 

 Charles Grandemange (1834-1870), mathématicien français né sans bras ni jambes ;

 François-Léon Grandemange (né le  à Ville-sur-Illon et mort le  à Montélimar), un capitaine d'infanterie impliqué dans la guerre franco-allemande de 1870, décoré de la Légion d'honneur le  ;

 Adrien Léon Grandemange (orthographe Grandemange sur le monument du pré de l’Orme, mais Grandemenge à l’état civil), né le  et mort le ), un résistant du maquis de la Piquante Pierre sur la commune de Basse-sur-le-Rupt lors de la Seconde Guerre mondiale, né à Cornimont dans le département des Vosges fusillé par les allemands le  au Pré de l'Orme dans la commune de La Bresse à l’âge de 21 ans, avec 12 autres résistants. Son nom est inscrit sur les monuments aux morts du Pré de l'Orme de La Bresse, de la Piquante Pierre, ainsi que de Cornimont dont il était originaire.

 Gabrielle Grandemange (née le  à Toul, Meurthe-et-Moselle et morte le  dans la même ville), épouse du Général Marcel Bigeard, mariés le  à Nice ;

 Monique Grandemange, une artiste sculptrice sur bois française de Sapois dans le département des Vosges ;

 Christophe Grandemange (né en 1969), écrivain français spécialiste de George Sand et sa famille ;

 Éric Grandemange, plus connu sous son nom d'artiste Éric Mie (1972-), un chanteur et comédien français né à Lunéville 

 Michael Grandemenge, un copilote de rallye automobile français lorrain originaire de Tomblaine dans le département de Meurthe-et-Moselle ;

 Rémi Grandemange, un copilote de rallye automobile français lorrain originaire de Mirecourt dans le département des Vosges ;

 Marielle Grandemange (née en 1985), copilote automobile française.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien